

Patronyme 

 François Pairault (1940- ), agrégé français de l'université, docteur ès lettres et maître de conférences en histoire contemporaine ;
 Louis-Gilles Pairault (1974- ),  historien et écrivain français ;
 Pierre Pairault (1922-2003), connu sous les noms de plume Stefan Wul et Lionel Hudson, écrivain de science-fictionfrançais ;
 Romain Pairault (1984- ), joueur français de rugby à XV ;
 Suzanne Pairault (1897-1985),  romancière et traductrice française de livres pour la jeunesse.
Patronyme français
Homonymie de patronyme